Шнабель (нем. Schnabel) — фамилия. Известные носители:
 
 Шнабель, Георг Норберт (1791—1857) — австрийский статистик и юрист.
 Шнабель, Джулиан (род. 1951) — американский художник и кинорежиссёр.
 Шнабель, Карл Ульрих (1909—2001) — немецко-американский пианист еврейского происхождения, музыкальный педагог.
 Шнабель, Хелен (урождённая Фогель; 1911—1974) — американская пианистка.

См. также